Нонгома — может означать следующее:

  — муниципалитет в районе Зулуленд, ЮАР.
 (1367) Нонгома — астероид.